II. Arnulf cambrai-i gróf (?-1012)
 II. Arnulf flamand gróf (960-988)